Jaitsk of Yaitsk verwijst naar een aantal plaatsen in Kazachstan:
Nizjni Jaitsk, nu Atıraw
Verchni Jaitsk, nu Oral